L'Open de Chine de squash féminin 2012 est l'édition 2012 de l'Open de Chine qui se déroule du 25 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Li Dongjin. 

Low Wee Wern l'emporte en finale face à Joelle King, remportant son deuxième Open de Chine consécutif.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Saison 2012 de la WSA

Féminin 2012
Squash en Chine en 2012
Sport en octobre 2012